ČCepoi:
 (Constantin-)Liviu Cepoi
 Sorin Cepoi, un gimnast român de valoare mondială
 Vasile Cepoi, ministru al Sănătății în guvernul Ponta

Nume de familie românești